А́рчибалд Монтго́мери (; 27 января 1873 — 5 января 1922), также известный как А́рчи Монтго́мери () — шотландский футболист, вратарь, а также футбольный тренер.

Биография 
Уроженец Кристона, Ланаркшир, начал карьеру в клубе «Рейнджерс» из Глазго. В сезоне 1894/95 перешёл в английский клуб «Бери». Выступал за команду на протяжении 10 лет, сыграв 228 матчей (210 в лиге и 18 — в Кубке Англии).

В мае 1905 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за клуб 16 сентября 1905 года в матче против «Глоссопа». Всего в сезоне 1905/06 провёл за команду 3 матча.

После завершения игровой карьеры работал тренером. С 1907 по 1915 годы был главным тренером «Бери». С 1920 года тренировал шотландский клуб «Альбион Роверс» до момента своей смерти в январе 1922 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Бери»